soryt (zoologia) – forma rozwojowa gąbek morskich
 soryt (logika) – łańcuch sylogizmów
 soryt (filozofia) – nieprzezwyciężalna aporia

Przypisy